SFLASH — асимметричный алгоритм цифровой подписи рекомендованный проектом NESSIE European в 2003 году. SFLASH основан на Matsumoto-Imai(MI) схеме, так же называемой C*. Алгоритм принадлежит к семейству многомерных схем с открытым ключом, то есть каждая подпись и каждый хеш сообщения представлен элементами конечного поля K. SFLASH был разработан для очень специфичных приложений, где затраты на классические алгоритмы (RSA, Elliptic Curves, DSA и другие) становятся чрезвычайно высокими: они очень медленные и имеют большой размер подписи. Таким образом SFLASH был создан, чтобы удовлетворять потребностям дешевых смарт-карт.

SFLASH гораздо быстрее и проще, чем RSA, как и в создании, так и в проверке (верификации) подписи.

Введение 
Во всей статье будут использоваться следующие обозначения:
  — определяет оператор конкатенации.
  — оператор, который определяется следующим образом: , где , а целые числа r и s должны удовлетворять: .

Параметры алгоритма 
Алгоритм SFLASH использует два определенных поля:
  определяется как . Определим  как биекцию между  и K как: 
 . Определим  как биекцию между  и  как: 
  — 80 битная скрытая строка.
Так же алгоритм SFLASH использует две афинные биекции s и t из  в . Каждое из которых составляет скрытые линейные  (матрицы 67*67) и постоянные (столбец 67*1) соответственно.

Открытые параметры 
Открытый ключ заключается в функции G из  в  определенную как: 

F — это функция из  в  определенная как

Формирование ключа 
Обозначим next_7bit_random_string строку из 7 бит, которая формируется путём вызова CSPRBG(Cryptographically Secure PseudoRandom Bit Generator) 7 раз. Сначала мы получаем первый бит строки, потом второй и так до седьмого.

1)Генерируем  Для генерации инвертированной 67x67 матрицы  могут быть использованы два метода:
 Будем заполнять матрицу по одному элементу до тех пор, пока не заполним всю матрицу:
 for i=0 to 66 
     for j=0 to 66 
         S_L[i,j]=pi(next_7bit_random_string)
 Используем LU-разложение, где  — нижняя треугольная матрица 67x67, а  — верхняя треугольная матрица 67x67. После нахождения матриц  и , определяем  :
 for i=0 to 66
     for j=0 to 66
     {
         if (i<j) then
                  {U_S[i,j]=pi(next_7bit_random_string); L_S[i,j]=0;};
         if (i>j) then
                  {L_S[i,j]=pi(next_7bit_random_string); U_S[i,j]=0;};
         if (i=j) then
                  {repeat (z=next_7bit_random_string)
                          until z!=(0,0,0,0,0,0,0);
                  U_S[i,j]=pi(z);
                  L_S[i,j]=1;};
     };

2)Генерируем  Используем CSPRBG для нахождения новых 67 элементов K(от верхней к нижней части столбца матрицы). Каждый элемент K находится с помощью функции:

(next_7bit_random_string)

3)Генерируем  Аналогично как и матрицу .
4)Генерируем  Аналогично как и столбец .
5)Генерируем  С помощью CSPRBG(Cryptographically Secure PseudoRandom Bit Generator) генерируем 80 случайных бит.

Создание подписи 
Пусть M — это наше сообщение, для которого мы хотим найти подпись S. Создание подписи S имеет следующий алгоритм:

1) Пусть  — это строки определяющиеся с помощью алгоритма криптографического хеширования SHA-1:

 ,

 ,

 ,

 ,

2) Найдем V — 392 битную строку как:

 

3) Найдем W — 77 битную строку как:
 

4) Найдем Y — строку из 56 элементов K как:
 

5) Найдем R — строку из 11 элементов K как:
 

6) Найдем B — элемент  как:
 

7) Найдем A — элемент  как:
 , где F — функция из  в  определенная как: 

8) Найдем  — строка 67 элементов K:
 

9) Подпись S — 469 битная строка полученная как:

Проверка (верификация) подписи 
Даны сообщение M (строка бит) и подпись S (256-битовая строка). Следующий алгоритм используется для определения валидности подписи S сообщения M:

1) Пусть  — это строки определяющиеся с помощью алгоритма криптографического хеширования SHA-1:

 ,

 ,

 ,

 ,

2) Найдем V — 392 битную строку как:

 

3) Найдем Y — строку из 56 элементов K как:
 

4) Найдем Y' — строку из 56 элементов K как:
 

5) Сравниваем получившиеся строки Y и Y'. Если они равны, то подпись принимается, в противном случае — отклоняется.

Литература 
 «Nicolas T.Courtois, Louis Goubin and Jacques Patarin. SFLASHv3, a fast asymmetric signature scheme, 2003» , Спецификация алгоритма от разработчиков
 «Vivien Dubois, Pierre-Alain Fouque, Adi Shamir and Jacques Stern, Practical Cryptanalysis of SFLASH» , описание действующих атак на SFLASH

Ссылки 
 Многомерная криптография (Multivariate cryptography)

Криптография с открытым ключом
Электронная подпись